Burmistrzowie, komisarze, naczelnicy, prezydenci miasta Tomaszów Mazowiecki:

Przypisy